Петер Ваврак (; род. ) — словацкий шахматист, международный мастер.

Биография 
Последний воспитанник Яна Шефца.

Учился в Техасском университете в Далласе. За успехи в шахматах получал именную стипендию.

Чемпион Словакии 2008 г. Бронзовый призёр чемпионата Словакии 2007 г.

Разделил 1—3 места в юниорском чемпионате Словакии 1997 г. (категория до 16 лет), 1—2 места в юниорском чемпионате Словакии 1999 г. (категория до 18 лет). Серебряный призёр юниорского чемпионата Словакии 2001 г. (в категории до 20 лет).

В составе сборной Словакии участник шахматной олимпиады 2008 г., Всемирных интеллектуальных игр 2008 г. (командные турниры по блицу и рапиду), двух  (1999 и 2009 гг.), командного чемпионата Европы среди юниоров 2000 г. (в категории до 18 лет).

Победитель турниров в Прешове (1999 г.), Банской-Бистрице (2000 г.), Эдмонтоне (2006 г.), Галанте (2007 г.), Татранске-Зруби (2007 г.). На турнире в Пуле (2008 г.) занял 2-е место и выполнил норму гроссмейстерского балла.

Участник личного чемпионата Европы 2009 г.

Представлял Чехословакию и Словакию на юниорских чемпионатах мира и Европы (в разных возрастных категориях).

До 2011 г. активно выступал в командных чемпионатах Словакии, Чехии, Австрии и Венгрии.

В настоящее время проживает в Торонто.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Петера Ваврака на шахматных олимпиадах
 Выступления Петера Ваврака в командных чемпионатах Европы среди юношей до лет
 Выступления Петера Ваврака в кубках Митропы
 Выступления Петера Ваврака в кубках европейских клубов
 Выступления Петера Ваврака в командных чемпионатах Чехии
 Выступления Петера Ваврака в командных чемпионатах Словакии

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Словакии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам